F-klass kan avse:

 E- och F-klass (jagare) – en brittisk fartygsklass bestående av 18 jagare
 F-klass (amerikansk ubåtsklass) – en amerikansk fartygsklass bestående av fyra ubåtar
 F-klass (brittisk ubåtsklass) – en brittisk fartygsklass bestående av tre ubåtar
 F-klass (blimp) – en amerikansk klass bestående av en blimp byggd under första världskriget
 F-klass (eskortfartyg) – en tysk fartygsklass bestående av 10 eskortfartyg
 Tribal-klass (1905) – en brittisk fartygsklass också känd som F-klass